

Germania
 Reetz – frazione del comune di Wiesenburg/Mark nel circondario di Potsdam-Mittelmark (Brandeburgo)
 Reetz – località del comune di Gülitz-Reetz nel circondario rurale del Prignitz (Brandeburgo)

Polonia
 Reetz, oggi Recz – città del voivodato della Pomerania Occidentale (distretto di Choszczno)